Johannes Geffcken ist der Name folgender Personen:

* Johannes Geffcken (Pfarrer) (1803–1864), deutscher lutherischer Pfarrer
 Johannes Geffcken (Philologe) (1861–1935), deutscher Klassischer Philologe